Bolang (Carenang), een plaats in Indonesië
Bolang (Dayeuhluhur), een plaats in Indonesië
Bolang (Tirtajaya), een plaats in Indonesië